Pieve di San Siro a Cemmo, frazione di Capo di Ponte
 Pieve di San Siro a Levanto

Pagine correlate 
 Chiesa di San Siro